Mistrzostwa świata U-21 w koszykówce mężczyzn (oficjalna nazwa: FIBA Under-21 World Championship, wcześniej FIBA 22 & Under World Championship) – mistrzostwa świata w koszykówce mężczyzn do lat 21, rozgrywane co cztery lata, zainaugurowane w 1993 roku, jako mistrzostwa świata do lat 22. W grudniu 1998 roku federacja FIBA ograniczyła wiek uczestników do 21 lat, zmieniając ich nazwę na World Championship for Young Men. W 2004 roku mistrzostwa przyjęły swoją ostateczną nazwę, a rok później, po rozegraniu ostatniej edycji, federacja zadecydowała o rezygnacji z dalszego ich rozgrywania.

Medaliści

Tabela medalistów

Występy według krajów

Bibliografia 
 Historia mistrzostw

Linki zewnętrzne 
  
 Amerykańscy trenerzy na mistrzostwa świata 

U21 mężczyzn